WDR45B () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 17-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 344 амінокислот, а молекулярна маса — 38 122.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Некатегоризовані білки